Palacio del Rey Don Pedro puede hacer referencia a:
 Palacio del Rey Don Pedro (Sevilla), Sevilla (España).
 Palacio del Rey Don Pedro (Toledo), Toledo (España).
 Palacio del Rey Don Pedro (Torrijos), Torrijos (España).